A ru, RU vagy Ru jelentheti a következőket:

 Ru, a ruténium vegyjele
 RU, Oroszország ISO-országkódja
 ru, az orosz nyelv ISO 639 alpha-2-kódja
 .ru, Oroszország internetes legfelső szintű tartomány kódja
 ru, japán kana
 RuPaul, amerikai színész és énekes